— четырёхпанельная сёнэн-манга, написанная и иллюстрированная Тодзэном Удзииэ. Выходила в журнале Magazine Special издательства Kodansha с июня 2007 по июль 2008 года, после чего стала выходить в журнале Weekly Shonen Magazine. Трансляция, снятого по манге студией GoHands, аниме-сериала шла с 3 июля по 26 сентября 2010 года на телеканале TV Kanagawa. Премьера второго сезона состоялась в январе 2014 года, сериал транслировался на телеканале Tokyo MX. Фильм был анонсирован на 21 июля 2017 года.

Манга и аниме представляют из себя осовремененный жанр мандзай — одни персонажи — бокэ (обычно Ария или Сино), отпускают пошлые шутки, а другие — цуккоми (Такатоси или Судзу), осаживают их едкими комментариями. Иногда ради комизма они меняются ролями.

Сюжет 
Сюжет рассказывает о буднях японской старшей школы, подавляющее число учеников которой — девушки. Юноша Такатоси Цуда, и без того стеснённый этим обстоятельством, становится вице-президентом ученического совета и уже в этом качестве пытается решить свои и чужие проблемы.

Персонажи

Основные 
 
 Сэйю — Синтаро Асанума.
 Главный герой. Поступает в школу, которая ранее была женской, и подавляющее большинство её учеников — девушки. В первый же день учёбы он вынужден присоединиться к ученическому совету в качестве вице-президента, чтобы защищать честь учеников-парней. Испытывает трудности с учёбой, что компенсируют занятиями с Хагимурой и другими членами учсовета. При этом имеет литературный талант — однажды написал рассказ для школьной газеты, от которого все ученицы, включая учсовет, расплакались. Имеет младшую сестру Котоми, о которой заботится. Сестра же считает, что в новой школе у неё есть отличный шанс найти себе «выгодную подружку» — будущую жену брата. В первом сезоне начал обучать Сино работе на компьютере.

 
 Сэйю — Ёко Хикаса.
 Президент ученического совета и ученица второго класса. Красивая и стройная девушка. Гиперответственна. Она популярна среди ровесников, заслуживает их доверие. В учёбе старательна и серьёзна, хорошая домохозяйка. Тем не менее в её голове постоянно крутятся извращённые мысли. Сильно боится высоты и насекомых. Постепенно влюбляется в Такатоси. Великолепно владеет дзюдо, быстро бегает и плавает. Перед важными событиями и мероприятиями в школе ночью не может уснуть. До начала событий аниме не умела пользоваться компьютером, но благодаря Такатоси начала осваивать.

Сэйю — Сатоми Сато.
 Ученица второго класса, секретарь ученического совета, лучшая подруга Сино. Красивая и стройная девушка. Происходит из богатой семьи, в связи с чем достаточно избалована. Имеет собственную служанку, которая о ней заботится. Её грудь больше, чем у Сино, чему последняя завидует. Также, как и Сино, извращенка. Любит кошек. Ответственно относится к своим обязанностям. Родители пытались её сосватать, но встреча не состоялась. Носит пояс верности, который снимает на время спортивных мероприятий в школе. Постепенно влюбляется в Такатоси. Быстро бегает и плавает.

 
 Сэйю — Саюри Яхаги.
 16-летняя первоклассница старшей школы, гений с IQ = 180, способна даже во сне выполнять математические операции с 10-значными числами, из-за чего обычно помогает неуспевающим друзьям с переподготовкой к экзаменам. Также занималась с Котоми перед вступительными экзаменами в старшую школу, благодаря чему Котоми сдала экзамены. При этом обожает, когда Котоми называет её «сэмпай». Казначей ученического совета. Ответственно относится к своим обязанностям. Владеет техникой быстрого набора текста на компьютере. Боиться грозы и темных помещений. Имеет низкий рост и соответствующую детскую внешность, что является объектом многих шуток её друзей, которые девушку, правда, раздражают. Сильно обижается, когда младшекласники принимают её за сверстницу. Владелица пса по кличке Боа размером почти с неё, который живет в семье с самого её рождения. Боа очень любит свою хозяйку. Дважды за сериал сбегал из дома и по запаху находил Судзу в школе. Судзу любит с ним гулять. Постепенно влюбляется в Такатоси.

Второстепенные 
 . Сэйю — Асами Симода.
 Младшая сестра Такатоси «в расцвете полового созревания». Изредка страдает тюнибё. Обожает и любит своего старшего брата, активно вмешивается в его личную жизнь, называет «Така-ни». Спустя год после брата поступает в Осай (не без помощи Хагимуры и Ёкосимы). Учится с трудом. Любимый предмет – физкультура. Дружелюбна и общительна. Иногда любит полениться и просит подругу Токи дать ей списать. Но при этом любит ходить в школу. Подружилась с членами учсовета. Имеет музыкальный талант. Во время поездки брата с классом на экскурсию заменяла его в учсовете. Любит пошлый юмор, как и Сино с Арией.

. Сэйю — Ю Кобаяси.

 Преподаватель английского языка (в вариации «ингриш»). Высокая, стройная и красивая женщина.  Добра и дружелюбна. Выпускница Осай. Очень любит свою школу, по этой причине и стала работать учителем в ней после ВУЗа. Является куратором ученического совета. Любит свою работу и помогает ученикам. Является хорошим учителем, уважаемая как учителями, так и любима учениками. Постоянно приносит членам учсовета еду, когда у них много работы, и они не успевают поесть. Иногда считает, хотя и не всерьёз, что её недооценивают. Любит играть в баскетбол с учениками. Имеет водительские права и машину. Возила членов учсовета на море. Во втором сезоне была куратором групповой экскурсии учеников-второгодок. Неоднократно делала попытки «домогательств» к Такатоси (но тщетно), но при этом относится к нему и его сестре с уважением. При её поддержке на собеседовании Котоми поступила в школу (чтобы развить её таланты, по утверждению Ёкосимы), что позволило ей учиться с братом вместе. Любит пошлые шутки, ведёт беспорядочные половые связи. Есть младшая сестра и племянник (сын сестры), ученик начальной школы. Она их очень любит, помогает племяннику с учёбой.

 . Сэйю — Сатоми Араи.
 Глава школьной газеты. Любит фотографировать других учениц, торгует их фотографиями в стиле «ню» за пределами школы. Выражение её лица практически никогда не изменяется. Дружна и общительна. Дружит с Каэдэ Игараси, чья боязнь мужчин порой становится поводом для её шуток. При этом очень любит с ней дружить, считая её лучшей подругой. Любит подслушивать членов учсовета для поиска информации для газеты. Часто берёт интервью у других персонажей сериала. Очень любит свою школу.

 . Сэйю — Эмири Като.
 Президент дисциплинарного комитета академии «Осай». Ответственно относится к своим обязанностям. Имеет развитое чувство справедливости. Состоит в школьном хоре. В дружеских отношениях с Хатой, хоть и не афиширует это, но при этом очень ценит эту дружбу. Боится мужчин, постоянно пытаясь избавиться от этого комплекса, что является поводом для шуток и приколов со стороны Хаты. Симпатизирует Такатоси. Хорошо ладит с членами учсовета. Не любит пошлые шутки членов учсовета. Всегда готова помочь одноклассникам, по просьбе Хаты принимала участие в школьном конкурсе красоты. Очень любит свою школу.

 . Сэйю — Тиаки Омигава.
 Лидер школьной секции дзюдо, одноклассница Такатоси. По мере развития сюжета влюбляется в него. Мечта — стать невестой. Красивая, стройная, спортивная, но при этом учится плохо, периодически занимаясь с Хагимурой. Мечтает выиграть Олимпийское золото по дзюдо вместе со своей школьной командой. Намного сильнее остальных членов своей секции, чем заслужила их уважение, несмотря на суровые тренировки. Самый страшный враг Муцуми — автобус (укачивает). Однажды проводила в школе инструктаж по самообороне, где Цуда изображал злодея.

 . Сэйю — Михо Хино.
 Первая и лучшая школьная подруга Котоми. Хотя Токи выглядит и разговаривает как хулиганка, она на самом деле неуклюжа и не проявляет признаков мятежного (хулиганского) характера. Единственная причина, по которой она оставляет рубашку свободной, заключается в том, что она однажды случайно заправила её в своё нижнее бельё и смущалась из-за этого. Ходит в секцию дзюдо, является самой сильной и быстрой первогодкой. Заменяла в качестве капитана секции дзюдо Муцуми, когда та поехала с классом на экскурсию. Ответственно относится к учёбе, стараясь не потакать Котоми и не давать ей списывать. Но при этом ценит их дружбу.

 . Сэйю — Хэкиру Сиина.
 Подруга детства Судзу. Глава клуба исследователей робототехники. Увлекается историей и созданием вибраторов. Неоднократно предлагала Хагимуре свои изделия. Также дружит с членами учсовета. Симпатизирует Такатоси.

 . Сэйю — Юкика Тэрамото.
 Подруга Муцуми, одна из основателей секции дзюдо.

. Сэйю — Муцуми Тамура.

 Служанка Арии. Красивая молодая девушка с чёрными волосами, красивым, но всегда серьёзным, лицом и стройной фигурой. Очень добра и дружелюбна, любит общаться с людьми. Подружилась с учителем Ёкосимой и членами школьного совета. Постоянно ходит в форме горничной, за редким исключением. Ответственна в работе и очень трудолюбива, несмотря на то, что работает служанкой впервые (по её словам, до этого была госпожой). Великолепно убирает особняк семьи хозяев, что вызывает уважение у них и восхищение у гостей. Является профессиональным поваром и водителем. Часто водит лимузин семьи Ситидзё (по просьбе Арии может развести по домам членов учсовета). Имеет навыки оказания первой помощи. Имеет фетиш на одежду хозяйки. В её обязанности входит охрана «невинности» Арии, но Такатоси она от неё не «отгоняет», лишь предупредив однажды, что обязана оберегать хозяйку. При этом, зная его добрый характер, относится к нему с уважением. Приходила в школу для проведения «мастер-класса» по домоводству в качестве горничной. Имеет аллергию на кошек (из-за чего, по её утверждению, в качестве «питомцев» содержит мазохистов). Хозяйка относится к ней как к своей хорошей подруге, чем Дэдзима очень дорожит. Самой же ей нравится работать у Арии. Обучила Арию «девичьей работе по дому». Носит контактные линзы.  Не курит, но любит держать во рту конфету в виде сигареты, подавая знак: «Разожгите во мне огонь!». Пьёт крайне редко, но если выпьет, начинает раздеваться. Склонна к пошлым шуткам, но ведёт себя сдержанно.

 . Сэйю — Тива Сайто.
 Президент ученического совета школы «Эйрё». Ответственно относится к своим обязанностям. Любит при встрече обнимать Хагимуру. После свадьбы её двоюродной сестры и двоюродного брата Котоми и Такатоси становится родственницей семьи Цуда. Симпатизирует Такатоси.

 . Сэйю — Сумирэ Уэсака.
 Вице-президент ученического совета школы «Эйрё». Как и Такатоси, выступает в роли цуккоми.

Аниме-сериал 

Открывающие музыкальные композиции:
  (исполняют Ёко Хикаса, Сатоми Сато и Саюри Яхаги)
  (исполняют Ёко Хикаса, Сатоми Сато и Саюри Яхаги)

Закрывающие музыкальные композиции:
  (исполняет группа Angela)
  (исполняет Сатоми Сато)

Список серий

Примечания

Ссылки 
 Страница манги  на сайте издательства Коданся.
 Официальная страница аниме 
 В базах данных

Ёнкома
Манга 2007 года